Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark (FFDD) blev stiftet i august 2017,  og består af 12 landsdækkende organisationer. 

FFDD arbejder for at skabe mere demensvenligt Danmark og har blandt andet udviklet det nationale demenssymbol, der blev lanceret i foråret 2021, FFDD står også bag den årlige demensuge (uge 19.)  

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark består af følgende medlemsorganisationer: Alzheimerforeningen, Danmarks Almene Boliger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Professionshøjskoler, Demenskoordinatorer i Danmark, Ergoterapeutforeningen, Faglige Seniorer, FOA, Pårørende i Danmark, Socialpædagogernes Landsforbund og Ældre Sagen.

Kilder og henvisninger

 FFDD's hjemmeside
Patientforeninger
Organisationer fra Danmark